

Miejscowości w Polsce 
 Jabłonica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa 
 Jabłonica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn 
 Jabłonica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Szydłów

Rzeka w Polsce
 Jabłonica – rzeka, dopływ Szabasówki w dorzeczu Wisły

Miejscowości na Ukrainie
 Jabłonica – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie nadwórniańskim
 Jabłonica – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie wierchowińskim

Zobacz też 
 Jabłonica Polska
 Jabłonica Ruska
 Niska Jabłonica